Иалмен — персонаж древнегреческой мифологии, сын Ареса и Астиохи.
 (21602) Иалмен — довольно крупный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.